Сергей Юрьевич Кисельников () — советский футболист, защитник. Чемпион мира среди молодёжи (1977), мастер спорта.

Карьера 
Сергей Кисельников на протяжении почти всей своей карьеры выступал за вологодское «Динамо» во второй лиге чемпионата СССР. Весной 1977 года футболист выступал в составе московского «Динамо», за основной состав которого провёл один товарищеский матч, а также сыграл 6 матчей (1 гол) в турнире дублёров. В 1979 году защитник играл за благовещенский «Амур».

В 1977 году Сергей Кисельников участвовал в финальном турнире чемпионата мира среди молодёжи в составе сборной СССР и стал его победителем. В составе молодёжной сборной на этом турнире он сыграл 1 матч.

После окончания карьеры выступает в городских турнирах по мини-футболу и турнирах ветеранов. В 2013 году участвовал в эстафете олимпийского огня от Вологодской области.

Семья 
Сестра Галина — жена футболиста сборной СССР и России Александра Бородюка.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Амур»
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи